Saurina ist der Familienname folgender Personen:

 Camille Ayglon-Saurina (* 1985), französische Handballspielerin
 Guillaume Saurina (* 1981), französischer Handballspieler